Варакута Валерій Миколайович (1945) — український диригент та педагог.
 Варакута Данило Андрійович (2001) — український футболіст, воротар
 Варакута Діана Григорівна (1949) — українська художниця.
 Варакута Олександр Павлович (1951) — полковник ЗСУ у відставці.
 Верхівський-Варакута Олександр (1891 — після 1952) — український громадсько-політичний діяч, літератор.